Csillagászati egység
 Egység, katonai alakulat
 Egység, invertálható gyűrűelem
 Egység, a mértékegység szinonimája a köznyelvben
Sajtó
 Egység, hetilap Kolozsvárt (1946–1950)
 Egység, a Chábád Lubavics időszaki folyóirata